Chambly – miasto we Francji, w regionie Pikardia
 Chambly – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec